KJH steht für:
 Kaili Huangping Airport (IATA-Code), Kaili (Stadt), Autonomer Bezirk Qiandongnan der Miao und Dong im Südosten der chinesischen Provinz Guizhou

kjh steht für:
 Chakassische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung